T-Mobile Arena ist der Name folgender Gebäude:

 T-Mobile Arena (Paradise), Multifunktionsarena in Paradise
 T-Mobile Arena, früherer Name der Tipsport Arena (Prag), Mehrzwecksporthalle in Prag-Holešovice